Alcaraz (Espanha).
 Alcaraz (Entre Ríos).
 Alcaraz, abreviatura oficial do botânico espanhol Francisco Alcaraz Ariza.
 Apogon imberbis

Desambiguação